Weißgerber steht für:

 Weißgerber, Beruf
 Weißgerber (Wien), Stadtteil von Wien
 Weißgerber, Name der Werkstatt des deutschen Gitarrenbauers Richard Jacob

Weißgerber oder Weissgerber ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Weissgerber (* 1967), französischer Haubenkoch in Österreich 
 Andreas Weißgerber (1900–1941), in Griechenland geborener Geiger
 Andreas Weißgerber (Maler) (* 1950), deutscher Maler und Grafiker
 Folker Weißgerber (1941–2007), deutscher Manager
 Gerhard Weißgerber (1905–1937), deutscher Schachspieler
 Gunter Weißgerber (* 1955), deutscher Politiker (SPD)
 Katharine Weißgerber (genannt Schultze Kathrin; 1818–1886), ausgezeichnet im Deutsch-Französischen Krieg
 Lars Weissgerber (* 1997), deutscher Handballspieler
 Tycho Weißgerber (* 1952), deutscher Fechter

Siehe auch:
 Weisgerber
 Weissgärber
 Weißgärber